Eerste klasse (1913/1914) był 19. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Union St-Gilloise. Nowym mistrzem Belgii został zespół Daring Bruksela.
Ostatni sezon przed I wojną światową.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
 AA Gent – Standard Liège 2 – 0

Zespół AA Gent utrzymał się w Eerste klasse.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1913 w Europie
1913 w piłce nożnej
1914 w Belgii
1914 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1913–14 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1913-1914